Ро́линс, Ро́линз ():

Персоналии 
 Ролинс, Джон Аарон — генерал армии союзников в период Гражданской войны США
 Ролинс, Джозеф Лафайет — американский политик, бывший сенатор от штата Юта
 Ролинс, Чип — американский писатель
 Роулинс, Эдриан — британский актёр
 Кросс, Ролинс — канадский музыкант

Топонимы 
 Ролинс — город в округе Карбон, штат Вайоминг, США
 Ролинс — административно-территориальный округ в штате Канзас, США
 Ролинс-Кросс (Сент-Джонс)
 Ролинс-Тауншип (Иллинойс)